Ilpo Koskela (né le  à Janakkala en Finlande — mort le  à Padasjoki en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évoluait en position de défenseur.

Biographie

Carrière 
En 1989, il est élu au temple de la renommée du hockey finlandais et devient le  numéro 64.

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1964-1965 || Hämeenlinnan Tarmo || Suomi-sarja
|| 9 || 5 || 4 || 9 || 4 || || || || ||
|-
| 1965-1966 || Lahden Reipas || SM-sarja
|| 19 || 6 || 5 || 11 || 8 || || || || ||
|-
| 1966-1967 || Lahden Reipas || SM-sarja
|| 22 || 4 || 6 || 10 || 20 || || || || ||
|-
| 1967-1968 || Lahden Reipas || SM-sarja
|| 29 || 7 || 5 || 12 || 18 || || || || ||
|-
| 1968-1969 || Lahden Reipas || SM-sarja
|| 22 || 8 || 4 || 12 || 16 || || || || ||
|-
| 1969-1970 || Jokerit || SM-sarja
|| 22 || 6 || 7 || 13 || 20 || || || || ||
|-
| 1970-1971 || Jokerit || SM-sarja
|| 32 || 6 || 10 || 16 || 24 || || || || ||
|-
| 1971-1972 || Jokerit || SM-sarja
|| 32 || 8 || 10 || 18 || 10 || || || || ||
|-
| 1972-1973 || Jokerit || SM-sarja
|| 36 || 1 || 7 || 8 || 12 || || || || ||
|-
| 1973-1974 || Jokerit || SM-sarja
|| 36 || 8 || 7 || 15 || 24 || || || || ||
|-
| 1974-1975 || Jokerit || SM-sarja
|| 36 || 3 || 9 || 12 || 16 || || || || ||
|-
| 1975-1976 || Kiekkoreipas || 1. Divisioona
|| 36 || 14 || 22 || 36 || 30 || 6 || 5 || 5 || 10 || 18
|-
| 1976-1977 || Kiekkoreipas || SM-liiga
|| 36 || 7 || 7 || 14 || 2 || || || || ||
|-
| 1977-1978 || Kiekkoreipas || SM-liiga
|| 36 || 3 || 5 || 8 || 6 || || || || ||

Notes et références 

Naissance en janvier 1945
Naissance à Janakkala
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du Hämeenlinnan Tarmo
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du Jokerit Helsinki
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1968
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1972
Défenseur de hockey sur glace
Décès en août 1997
Décès à 52 ans
Décès à Padasjoki